Il Colline Lucchesi Vin Santo Occhio di Pernice è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lucca.

Caratteristiche organolettiche 
colore: dal rosa pallido al rosa intenso con riflessi granati
odore: intenso, caratteristico
sapore: dolce, morbido, vellutato

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Lucca